Заболотня — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заболотня — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Россия 
 Заболотня — деревня в Куединском районе Пермского края.